Аполінарій (від ) — особове ім'я чоловічого роду. Походить від міфологічного персонажу, Аполлона.

Відомі носії
 Аполінарій Равенський — християнський святий
 Аполінарій Клавдій — християнський письменник
 Аполінарій Лаодікійський — єпископ, теолог
 Сідоній Аполлінарій (*430—†486) — католицький святий
 Аполінарій (патріарх Олександрійський) — православний святий
 Аполінарій (Вігілянський) †1858 — єпископ Чигиринський РПЦ МП
 Аполінарій (Кошевой) *1874-†1933 — архієпископ Північно-Американський і Канадський, єпископ РПЦ МП
 Аполінарій (Дубинин) — старообрядницький архієрей, професор Московського хіміко-технологічного інституту імені Д. І. Менделєєва і фахівець з біоелектрохіміі;
 Підріз Аполінарій Григорович (*1952-†1900) — хірург
 Незабитовський Аполінарій Федорович (*1918—†1991)— герой соціалістичної праці
 Новак Аполінарій Васильович (*1885–†1955) — журналіст
 Осадца Аполінарій (*1916-†1997) — архітектор
 Аполінарій Васнєцов (*1856-†1933) — художник